Alima Togola, artiste comédienne, influenceuse, web humoriste et actrice malienne
 Lassina Togola, pilote militaire malien
 , archéologue malienne
 Yacouba Togola, cycliste malien